Двигайся () — телесериал 2012 года в жанре «Дорожное кино».

Сюжет 
Сюжет развивается вокруг курьера, который должен доставить посылку с неизвестным содержимым. Доезжая до нового пункта назначения, герой получает инструкции со следующей остановкой, и таким образом проезжает пол-Европы.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Телесериалы Дании
Роуд-муви Германии
Телевизионные мини-сериалы 2012 года
Драматические телесериалы Германии